Triumphzug steht für:
 Römischer Triumph, im antiken Rom der feierliche Einzug eines siegreichen Feldherrn
 Triumphzug Kaiser Maximilians, Holzschnittdruck des 16. Jahrhunderts

Siehe auch:
Militärparade
Triumphmarsch